Francesco Sidoli (1874-1924) – arcivescovo cattolico italiano
 Giuditta Bellerio Sidoli (1804-1871) – patriota italiana
 Pacifico Sidoli (1868-1963) – pittore italiano
 Robert Sidoli (1979) – ex rugbista a 15 gallese